Il doppio del torneo di tennis Cologne Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e Gustavo Luza che hanno battuto in finale Ronnie Båthman e Libor Pimek 6-7, 6-0, 6-2.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Libor Pimek (finale)

 Martin Damm /  Vojtěch Flégl (quarti di finale)
 Karel Nováček /  Goran Prpić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Open 1992
ATP Tour 1992